Billia – genere di piante

Persone 
 Antonio Billia (1831-1873) – giornalista e politico italiano
 Cesare Billia (1863-1915) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Gianni Bilia, all'anagrafe Giovanni Billia (1934-2004) – docente e dirigente italiano, presidente dell'Inps e dell'Inail
 Marco Billia (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore